SDLC pode referir-se a:

 Processo de desenvolvimento de software (Software development process), também conhecido como "Software Development Life Cycle" (SDLC)
 Ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas (System Development Life-Cycle - SDLC), também conhecido como "System Design Life Cycle"
 Synchronous Data Link Control, um protocolo de comunicações IBM